Esperanza Marcos Martínez (León) es una catedrática de universidad e investigadora española que lidera el grupo de investigación de Bases de Datos e Ingeniería del software en Kybele.

Biografía 
En 1989 terminó Ingeniería Técnica en Informática por la UVA y en 1993 Ingeniería, y fue en 1997 cuando se doctoró en ingeniería informática por la Universidad Politécnica de Madrid. Dirige el grupo de I+D de Kybele sobre Ingeniería de Software y Servicios como profesora titular de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. También ha dirigido tesis doctorales, proyectos de investigación, publicaciones en revistas de referencia e imparte conferencias. Dentro del campo de la investigación sus intereses incluyen la Ciencia e Ingeniería de Servicios.

Trayectoria docente 
Debido a su formación interdisciplinar ha implantado nuevas metodologías en docencia aplicando técnicas como el coaching, yoga o mindfulness y ha dirigido y participado en diferentes proyectos docentes. Su experiencia docente la comenzó en la Universidad Carlos III de Madrid como profesora de 1993 a 1998, ha sido profesora invitada en masters y cursos en varias universidades relacionados con temas de bases de datos e ingeniería del software. Es catedrática en la URJC en el Departamento de Ciencias de la Educación, Lenguaje, Cultura y Artes, Ciencias Histórico-Jurídicas y Humanísticas y Lenguas Modernas dentro del área de lenguajes y sistemas informáticos en la Universidad Rey Juan Carlos. Ha dirigido 11 tesis doctorales.

Marcos es impulsora de la Ingeniería de Servicios, una nueva forma de crear empresas desde una perspectiva multidisciplinar que responda a las necesidades de mejora de la calidad y la productividad de las organizaciones dentro del sector servicios. Durante el curso 2004-2005 junto con la colaboración de empresas como el Grupo Eulen, Melía Hotels Internacional o IBM pusieron en marcha el grado en Ciencia, Gestión e Ingeniería de Servicios con un plan de estudios que gira en torno al desarrollo de capacidades y competencias, a la vez que conocimientos de empresa, tecnología, sociología, psicología junto con aspectos de empresa y de habilidades personales para conocer qué es, cómo diseñar y gestionar servicios. Marcos coordina el Grado y el Master en Dirección y Gestión de Servicios de la URJC. Ambos son estudios pioneros en España al incorporar a la formación de ingenieros conocimientos de disciplinas de humanidades, empresa, servicios y tecnología.

Trayectoria investigadora 
Ha participado y liderado proyectos con convenios de colaboración y contratos con empresas como Boeing Research & Technology, BBVA, Telefónica I+D. 

Es directora del programa Liquid Junior en el curso de "Especialista en Cambio Tecnológico e Innovación", desarrollado por la Fundación Universidad Empresa y el BBVA.

También es socia fundadora de la Spin-off, Kybele Consulting. Dentro de la Universidad Rey Juan Carlos y participa en el Grupo de investigación de alto rendimiento en Ingeniería del Software y Servicios  y en el Grupo de Innovación Docente en Dirección de Operaciones y Tecnología.

Publicaciones

Obras en las que participa

Artículos de revistas  

 Formación de profesionales para la empresa del siglo XXI Esperanza Marcos Martínez, María Luz Martín Peña. Ekonomiaz: Revista vasca de economía,  0213-3865, N.º 89, 2016, págs. 174-193
 La formación en sistemas de servicios: nuevos retos a través de la Ciencia en Gestión e Ingeniería de Servicios. María Luz Martín Peña, Esperanza Marcos Martínez, Valeria de Castro Martínez, Eloísa Díaz Garrido, Intangible Capital, 1697-9818, Vol. 10, N.º  Extra 2, 2014, págs. 294-316
 Applying MDE to the (semi-)automatic development of model transformations Verónica Andrea Bollati, Juan Manuel Vara, Álvaro Jiménez, Esperanza Marcos Martínez  Information and software technology,  0950-5849, Vol. 55, N.º 4, 2013, págs. 699-718
 Model-Driven Engineering as a new landscape for traceability management: A systematic literature review. Iván Santiago, Álvaro Jiménez, Juan Manuel Vara, Valeria De Castro, Verónica Andrea Bollati, Esperanza Marcos Martínez

Premios y reconocimientos 

 En 2019 Premio IBM por su colaboración con IBM Global University Programs.

Referencias 

Catedráticas
Investigadoras de España
Profesoras de España
Ingenieras de España
Nacidos en León (España)
Alumnado de la Universidad Politécnica de Madrid